Oxystomina är ett släkte av rundmaskar. Oxystomina ingår i familjen Oxystominidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Oxystomina